Marisa Abbondanzieri - politica italiana
Roberto Abbondanzieri - calciatore e allenatore argentino